Alfredo Canevari – avvocato e politico italiano
 Angelo Canevari – artista, pittore e mosaicista italiano
 Angelo Enrico Canevari – artista, scultore e scenografo italiano
 Antonio Canevari – architetto italiano
 Cesare Canevari – regista e sceneggiatore italiano
 Emilio Canevari – generale e saggista italiano
 Emilio Canevari – sindacalista e politico italiano
 Enrico Canevari – pittore italiano
 Paolo Canevari – artista italiano 
 Pier Maria Canevari – militare italiano
 Raffaele Canevari – ingegnere italiano
 Silvio Canevari – scultore italiano